Reuel ou Réuel (hébreu : , Rəʿuʾel, mais la vocalisation tibérienne lit Rəġûʾēl (Raguel), « Ami de Dieu » ; var. , Deou'el, ou Dəġûʾēl) est un nom hébraïque porté par plusieurs figures bibliques et/ou religieuses, parmi lesquelles :
 Jéthro, beau-père de Moïse, appelé Reuel dans Exode 2:18 ; il a été suggéré que Reuel était son nom propre, et Jéthro (héb. : Ytro, cf. Yeter) son titre officiel, « Excellence » ;
 un fils d'Esaü (Genèse 36:4,10; I Chroniques 1:35) ;
 un Gadite (Nombres 2:14), également appelé Deou'el (1:14; 7:42) ;
 un Benjaminite (I Chroniques 9:3.7,8) ;
 le beau-père de Tobias (Tobit 7:1,15).

Autres 
 Dans la tradition rabbinique, particulièrement la Kabbale, Reuel est l'un des sept archanges.
 Reuel est le troisième prénom (deuxième « R. ») de l'écrivain .

Archange
Personnage du Tanakh